Alice (variante en varios idiomas, por ej. francés, para el nombre Alicia), puede referirse a:

Astronomía 
 (291) Alice, asteroide.

Ficción 
 Alice Cullen: personaje principal de las películas y serie de libros Crepúsculo.
 Alice (Resident Evil):  personaje ficticio de las películas Resident Evil
 Alice Baskerville:  personaje ficticio del manga y anime Pandora Hearts

Geografía 
 Alice Springs, ciudad australiana en Territorio del Norte.
 Alice, localidad estadounidense en Dakota del Norte.
 Alice, localidad estadounidense en Texas.

Informática 
 Alice, lenguaje de programación funcional desarrollado en la Universidad del Sarre, Alemania.
 Alice, programa para realizar animaciones tridimensionales desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos.
 ALICE, acrónimo de Artificial Linguistic Internet Computer Entity, proyecto para la creación de bots conversacionales.

Música 
 Alice, nombre artístico de Carla Bissi (1954-), cantante italiana.
 Alice Cooper, banda de hard rock estadounidense.
 Alice in Chains, banda grunge estadounidense.
 Alice, álbum de Tom Waits lanzado en 2002.
 Alice (2008), es una canción del álbum Last Night de Moby.
 Alice (canción de Avril Lavigne), canción de 2010 del álbum Almost Alice interpretada por Avril Lavigne.
 Alice (canción de Pogo), remix de 2007 compuesto por el músico electrónico Pogo a partir de los sonidos de la película Alicia en el País de las Maravillas.
Alice (canción de Jack Curley) junio de 2020

Cine y televisión

Películas 
 Alice película dirigida por Woody Allen en 1990.
 Alice in den Städten (Alicia en las ciudades), película dirigida por Wim Wenders en 1974.

Series de televisión 
 Alice (miniserie de televisión), miniserie de 2009 del canal Syfy
 Alice (serie de televisión de Brasil), serie de televisión de Brasil emitida en 2008
 Alice (serie de televisión de Estados Unidos), comedia de situaciones de la CBS emitida entre 1976 y 1985.
 Alice (serie de televisión de Corea del Sur), serie de televisión surcoreana que será estrenada en 2020.

Personas 
 Alice Liddell (1852–1934), amiga de Lewis Carroll e inspiradora del personaje de Alicia en el país de las maravillas
 Alice Bailey (1880-1949), escritora inglesa
 Alice Colonieu, (1924-2010) pintora francesa
 Alice Miller (1923), psicóloga infantil polaca
 Alice Miyuki, (1987) ídolo japonesa
 Alice Walker (1944), escritora estadounidense
 Alice Munro (1931), escritora canadiense